Алекса́ндр Заве́нович Мирзая́н () — советский и российский поэт и композитор, бард, телеведущий. Теоретик авторской песни.

Биография 
В 1969 году окончил филиал МВТУ им. Э. Баумана, затем работал инженером-физиком в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве.

Первые песни написал в 1969 году. В 1970-х регулярно участвовал в мероприятиях московского КСП — фестивалях, конкурсах и слетах. Неизменно становился лауреатом или дипломантом. В 1970—1980-х активная гражданская позиция Мирзаяна и его приверженность «неофициальной» культуре (бард пропагандировал творчество Д. Хармса, И. Бродского и т. п.) стала причиной его конфликта с властями — его нередко заносили в чёрные списки бардов, не допущенных на сцену на сборных концертах. Был период негласного запрета на его творчество, но он никогда не прекращал свою работу и с 1988 года занялся исключительно авторской песней, став членом творческого объединения «Первый круг», в которое входили Владимир Бережков, Виктор Луферов, Михаил Кочетков и другие авторы.

Мирзаян пишет песни как на свои стихи, так и на стихи русских поэтов — В. Сосноры, И. Бродского, Д. Хармса, М. Цветаевой, О. Чухонцева и др. Чужие стихи в песнях зачастую предстают в сильно изменённом виде. Бард играет на шестиструнной гитаре, используя весьма необычную технику.

На концертах 1970—1980-х годов, наряду с исполнением песен, читал литературные анекдоты Даниила Хармса.

С конца 1990-х годов Мирзаян всё больше времени уделяет исследованию и историко-философскому осмыслению самого феномена песни. На его выступлениях собственно пение всё больше уступает место рассуждениям о песенной культуре. Участник бардовского ансамбля «Песни нашего века». Вице-президент Ассоциации бардов России.

В 2005—2010 годах вёл утренний телеканал «Доброе утро» на «Первом канале».

Общественная позиция 
В марте 2003 года подписал письмо против войны в Чечне, в котором деятели науки и культуры призывали российские власти остановить военный конфликт и перейти к переговорному процессу.

В феврале 2014 года во время публичного выступления в клубе «Гиперион» назвал территорию Украины «исконно русскими землями» и выразил недоумение, почему российские войска до сих пор не там:

В августе 2015 года в Донецке Мирзаян выразил своё восхищение сторонниками «русского мира», принимающими участие на стороне непризнанных республик в войне на Донбассе, а также своё чувство стыда за то, что лично сам не может принимать участие в боевых действиях:

Альбомы 
 Московские окна (1996) 
 Архив — Александр Мирзаян (2005)

Избранные публикации 
 Кушниренко В. «Песня заполняет нас» или О чём рассказал нам очередной концерт // Молодогвардіец. — 1979. — 24 мая. — (на укр. языке + пер. на русский).
 Дозорцев В. «Возьмемся за руки, друзья» / Фото А.Ефремова // Говорит и показывает Москва. — 1987. — март. — С. 16. — Анонс передачи 17 марта по 1 программе в 23.05. На фото Алик Мирзаян
 Арутюнян С. Штрихи к портрету. Александр Мирзаян: «Не повторять того, что слышно очень громко…» //Комсомолец (Ереван). — 1987. — 3 сентября. — С. 4.
 Пархоменко А. Встречи в Политехническом // Молодой коммунар (Воронеж). — 1987. — 8 декабря. — Анонс концертов в Воронежском политехническом ин-те 11, 12, 13 декабря 1987 г.
 Володин М. Мы идем под скользящим огнём (Возьми гитару) // Парус. — 1988.— № 5. — С. 46-47.
 Городницкий А., Кротов В. «Меня мой голос сразу выдаст» / Фото Шакина Г. (Песни под гитару) // Неделя (воскресное приложение «Известий»). — 1988. — № 46, 14—20 ноября. — С. 16. — О творчестве Мирзаяна; Мирзаян А. Воспоминание о шестидесятых // Там же. — ноты.
 Мирзаян А. Надежда // Афиша СТД РСФСР. — Студийно-театральная Москва. — 1989.
 Володин В. Взгляд из второго поколения. (Авторская песня: пути и перепутья) // Советская музыка. — 1989. — № 9. — С. 58-63.
 Мирзаян А. Авторская песня — национальный фольклор «совка» / Беседовала Серикова В. Фото Жикулина Е. // Советский цирк. — 1990. — № 1, 8 ноября. — С. 14. — По следам III Всесоюзного фестиваля в г. Киеве
 Мирзаян А.: Письмо из Рима; «Год подсадит ногою в седло…»; Триптих; Два донышка к «Триптиху»; После «Триптиха»; Цыганочка у вечернего окна; «Так что же мы хотим себе сберечь?..»; Тем, кто поет, стоя у окна поезда; «Что мы к себе притягиваем ближе…»; «Ах, скажите, мой друг…»; Романс; Гамлет; Фарс; Песня о Надежде // Есть магнитофон системы «Яуза»…: Сб. песен магнитиздата / Сост. Алексей Уклеин. — Калуга, 1991, Тираж 10000. — С. …: Фото.
 Мирзаян А. Нация начинается с песни / Беседу вела Н. Бакланова. Фото А. Удимова (Под сенью дружных муз) // Московские ведомости. — 1993. — № 11, июнь. — С. 26. — О песне, жанре авторской песни, об АРБе. Уп. Окуджава, Высоцкий, Галич, Городницкий, Кукин, Клячкин, Самойлов, Бродский, Левитанский, Болтянская.
 Хоменко Н. Барды. Игра на наших чувствах и нервах нам необходима (Культура) // Всеукраинские ведомости. — 1997. — 5 февраля. — О концерте Мирзаяна и Егорова.
 Мирзаян А. «Болящий дух врачует песнопенье»; Стих. "Воспоминание о 60-х // Библиография. — 2000. — № 1. — С. 137—142.
 Анонс вечера в ЦДЛ 22 марта 2001 // Вечерний клуб. — 2001. — 16 марта. — С. 10.
 Барды в гостях у «Известий» // Известия. — 2001. — 22 марта. — С. 4. — Егоров, Мирзаян, Митяев, Сухарев.
 Мирзаян А. Воспоминание о 60-х; Надежда; Дорога (Турнир поэтов. Ведущий Сергей Мнацаканян) //Московский комсомолец. — 2001. — 19 августа. — С. 6.

Песни 
 «Ах, какие ноги, ах, какие плечи»… 
 «Ах, музыкальные крючки, кому звеним, кого хороним?!»…  — Фарс для фортепьяно с хором и барабана
 «Ах, скажите, мой друг, что нам вышло на круг»…  — Окуджавиана. Триптих. (Часть I)
 «Белый вечер, белый вечер, угольки зарниц»…  — Белый вечер (Стихи В. Сосноры)
 «В немалом атласном плаще»…  — Баллада Редингской тюрьмы (из Оскара Уайльда. Вольный перевод В. Сосноры)
 «В ночном саду под гроздью зреющего манго»…  — Мексиканское танго. Мексика. 1867 г. Революция. (стихи И. Бродского)
 «В песчаном Чернигове рынок» — что сточная яма… — Смерть Бояна. Песня Патока. (Стихи В. Сосноры)
 «В Рождество все немного волхвы»…  — Рождество (стихи И. Бродского)
 «В табачном дыму, в полуночной тоске»…  — Дельвиг (стихи О. Чухонцева)
 «Вверх или вниз кладя себе ступени»…  — Окуджавиана. Триптих. (Часть III)
 «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет»…  — (стихи А. Тарковского)
 «Вещи и люди нас окружают»…  — Натюрморт (стихи И. Бродского)
 «Взгляни с достигнутых высот» — Куда мы движемся в природе?… — Фарс
 «Вода в реке журчит прохладно»…  — Песенка о дворнике, или о постоянстве веселья и грязи (стихи Д. Хармса)
 «Волхвы забудут адрес твой»…  — Волхвы (стихи И. Бродского)
 «Вот я вновь посетил эту местность любви»…  — (Стихи И. Бродского)
 «Все-все-все деревья» — пиф!… — Песенка ни о чём (стихи Д. Хармса)
 «Выходит Мария, отвесив поклон»…  — Песенка о Марии, о балконе и о платке (стихи Д. Хармса)
 «Где вы, странники, милые странники»…  — Странники
 «Год подсадит ногою в седло»…  — И щит, и меч у нас един
 «Гордятся мертвым светом фонари»…  — из цикла «Посвящение друзьям». Посвящается И.Бродскому
 «Да, да… послушные лады»…  — Письмо из Рима (из цикла «Посвящение друзья»)
 «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя»…  — Стансы городу (стихи И. Бродского)
 «Детских праздников суета расколола день на дрова»…  — В память стоянки на безымянном плато
 «Догорай, моя лучина, догорай!»…  — Песня Бояна (стихи В. Сосноры)
 «Догорая дотла, как ахейская шапка на воре»…  — Одиссея (неканонический вариант)
 «Дождь идет в никуда, ниоткуда»…  — Дождь (стихи В. Сосноры)
 «Долго будем ожидать в палисадничках удачи»…  — Лирическая
 «Дорога… Дорога, такая»…  — Посвящается Махавишне
 «Друг Полидевк, здесь всё слилось в пятно»…  — (Стихи И. Бродского)
 «Есть мистика. Есть вера. Есть Господь»…  — Строфы к новому «Фаусту» (Стихи И. Бродского)
 «За всё, что есть, за всё, что было»…  — Посвящение друзьям
 «Зажав послушные лады»…  — Письмо из Рима
 «Зачем, Господь, в твоих руках заговорить сумела глина»… 
 «Зачем, живя не так, как ты хотел»…  — После «Триптиха»
 «Зима, зима, я еду по зиме»…  — Я, как Улисс (стихи И. Бродского)
 «И на меня своим теплом струится глаз твоих печаль»…  — Песенка о Санте Кло
 «И падают колонны, и плавают круги»…  — Посвящение Юрию Кукину
 «Играет день в своих лучах весеннею погожею»…  — Грустная цыганочка (Посвящение М. Анчарову и пародия на его тему «Мужики, ищите Аэлиту: Аэлита — лучшая из баб»… )
 «Имяреку, тебе,» — потому что не станет за труд… — На смерть друга (Посвящение с того берега). (стихи И. Бродского)
 «Как будто первое свиданье, я с вами рядышком стою»…  — Прощальный романс
 «Как может маленькая грусть, в окно глядящая со стула»…  — Цыганочка у вечернего окна (в 3-х частях)
 «Как по радио Егор»…  — Кавказский тост
 «Как по синей по степи»…  — Скифская колыбельная (стихи М. Цветаевой)
 «Как странно столько лет подряд»…  — Осенний романс
 «Как тюремный засов разрешается звоном от бремени»…  — (стихи И. Бродского)
 «Когда над Родиной светила звезда высокая Кремля»…  — Совковая ностальгическая песенка
 «Когда садишься в новый самолет»…  — (Стихи И. Бродского)
 «Когда, словно в сказке, звучит «Багатель»»…  — Посвящение Вере Матвеевой
 «Когда я очень затоскую, достану книжку записную»…  — Посвящение Юрию Кротову (стихи А. Кушнера)
 «Кто в книгу смотрит, как в окно»…  — Триптих. Посвящается сестре Наташе и брату Иосифу
 «Лёгкий ток из чаши «А» тихо льётся в чашу «Б»»…  — Песенка о времени (стихи Н. Заболоцкого)
 «Летим по кругу зим и лет»…  — Песня старого летчика (к спектаклю театра им. Моссовета)
 «Мне говорят, что нужно уезжать»…  — Прощание с Родиной (Стихи И.Бродского)
 «Мой день беспутен и нелеп»…  — (стихи М. Цветаевой)
 «Мы видим» — старая картина… — Песенка без эпиграфов и посвящений
 «На берегу пустынных вод оставлен Господом народ»… 
 «На знакомых улицах дожди»…  — Знакомые слова (Посвящается А. А. Галичу)
 «На прощанье» — ни звука… — Строфы (Стихи И. Бродского)
 «Нас такая творила страсть»…  — «Мы» не по Замятину
 «Не знать бы мне, с какой сорвусь струны»…  — Гамлет (посвящение В. Высоцкому, вернее его роли, которую он сыграл и в жизни, и в театре)
 «Нет, не Музы счастливый избранник»…  — Посвящение Иосифу Бродскому
 «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать»…  — На отъезд И. Бродского
 «Ничто не стоит сожалений»…  — Элегия (Стихи И. Бродского)
 «Непонятно зачем и куда непонятно»…  — Триптих
 «Новобранцы, новобранцы, новобранцы»…  — Романс Черта (Стихи И. Бродского)
 «Ну что, ответь, мой друг философ»…  — Тяжелый блюз в августе
 «Нынче ветрено и волны с перехлестом»…  — Письма римскому другу (Стихи И. Бродского)
 «О чём плачет филин? О том, что нет неба»…  — Плач филина (стихи В. Сосноры)
 «Он здесь бывал: ещё не в галифе»…  — Не так давно умершему тирану. Танго (стихи И.Бродского)
 «Она, как скрипка на моем плече»…  — Романс о красоте (стихи Д. Самойлова)
 «Опять идти под взглядами светил»…  — Прощанье с Родиной (Стихи И. Бродского)
 «Опять слова отходят от строки»…  — Воспоминание о шестидесятых
 «От шумных улиц до ночлега»…  — Посвящение Элле Фицджеральд
 «Откуда взять, откуда взять. Куда потом сложить»…  — Романс вора к спектаклю «Шествие». (стихи И. Бродского)
 «Ох, кривы у нас пути и темна дорога»…  — Цыганочка
 «Под вечер он видит, застывши в дверях»…  — Два всадника. Посвящение Дизи Гилеспи. (стихи И. Бродского)
 «Ползёт подземный змей, ползёт, везёт людей»…  — Читатели газет (стихи М. Цветаевой)
 «Потому что искусство поэзии требует слов»…  — Конец прекрасной эпохи (стихи И. Бродского)
 «Прости, Господь, что столько сил»…  — Романс
 «Прощайте, серые поля, и вы, измученные реки»…  — Песня Исхода
 «Ранним утром, покуда светает»…  — В паводок (стихи О. Чухонцева)
 «С новогодними дарами мне юродивы пришли»…  — Посвящение Владимиру Бережкову
 «Серые кошки, белые кошки»…  — Почти детская песенка (стихи Р. Десносса, перевод с французского М. Кудинова, весьма значительная редакция А. Мирзаяна)
 «Смертный стон разбудил тишину»…  — Муха (стихи Ю.Кузнецова)
 «Так что же мы» — хотим себя сберечь… — Монолог
 «Теряя голос и приметы»…  — Два донышка к «Триптиху»
 «Ты куда понапрасну зовёшь?»…  — Песенка о надежде
 «Ты уйдёшь одна и махнёшь рукой»… 
 «Уходим осенью обратно. Течёт река вослед, вослед»…  — Октябрь. Посвящение Евгению Клячкину (Стихи И. Бродского)
 «Хорошо, когда на нас будет некому пенять»… 
 «Человек устроен из трёх частей»…  — Ещё раз к вопросу о HOMO SAPIENS, или что же мы такое есть (стихи Д. Хармса)
 «Что нам судьба протягивает свыше?..» — Окуджавиана. Триптих. (Часть II)
 «Шум шагов, шум шагов, бой часов»…  — Романс Крысолова к спектаклю «Шествие». (стихи И. Бродского)
 «Это птицы подоконники мнут»…  — Молитва Марие Магдалине. (стихи В. Сосноры)
 «Я встретил Вас. Вы встретили меня»…  — Декадентский романс (XX век — вторая половина…)
 «Я вышел на свет из дворовой лужи»…  — Средь шумного бала

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.mirzajan.narod.ru/
 Александр Мирзаян — видео
 Александр Мирзаян в 1-й передаче Б.Вахнюка «Клуб авторской песни» 1997 г. (видео)
 Александр Мирзаян во 2-й передаче Б.Вахнюка «Клуб авторской песни» 1997 г. (видео)
 Александр Мирзаян в передаче «Споемте, друзья» (видео)
 Статья "Бардовский счет Александра Мирзаяна" 
 А.З.Мирзаян в перекрестке имени Е.Б. Фроловой

Авторы-исполнители России
Персоналии по алфавиту
Поэты России
Композиторы России
Родившиеся в Баку
Выпускники МГТУ
Песни нашего века:Участники
Телеведущие России
Телеведущие Первого канала